Castagnetesi – abitanti di Castagneto (Teramo)
Castagnetesi – abitanti di Castagneto Po